Комариха — топоним в России:

Реки 

 Комариха (приток Оскуи)
 Комариха (приток Чусовой) ()
 Комариха — приток Яхромы

Населённые пункты 
 Комариха — поселок в Топчихинском районе Алтайского края.
 Комариха — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Комариха — железнодорожная станция (населенный пункт) в Кадуйском районе Вологодской области.
 Комариха — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Комариха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Комариха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Комариха — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Комариха — деревня в Ильинском районе Пермского края, Васильевское сельское поселение.
 Комариха — деревня в Ильинском районе Пермского края, Сретенское сельское поселение.